1.B HVL za 2021. je šesnaesto izdanje 1.B vaterpolske lige, drugog stupnja hrvatskog prvenstva u vaterpolu, te je igrana u proljetnom dijelu sezone 2020./21.  
Sudjelovalo je 8 klubova, a prvak je postao "Bellevue" iz Dubrovnik.

Sustav natjecanja  
Zbog posljedice pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj, liga je igrana u dva turnira u ožujku i travnju 2014. 
Turniri su se igrali da su klubovi podijeljeni u dvije skupine, te potom raigravali za plasman.  
Po ostvarenom plasmanu na svakom turniru su klubovi dobijali bodove (8 bodova za 1. mjesto, 7 za druga, pa do 2. boda za 7. mjesto).  
Na prvom je turniru je nastupilo 7 klubova, a na drugom turniru je nastupio i "Jadran" iz Kostrene, kojem nisu dodijeljeni bodovi.

Sudionici  

 
 

 

 Bellevue - Dubrovnik 
 Delfin - Rovinj 
 Gusar - Mlini  
 Jadran - Kostrena 
 Osijek - Osijek
 Pula - Pula 
 Siscia - Sisak
 Zagreb - Zagreb

Rezultati

Prvi turnir 
Igrano u Splitu na bazenima "Poljud" od 11. do 14. ožujka 2021. godine.  
 
 
 

 Skupina A 

 Skupina B

 Poredak Prvog turnira

Drugi turnir 
Igrano u Zadru na bazenu "Višnjik" od 15. do 18. travnja 2021. godine.  
 

 Skupina A 

 Skupina B

 Poredak Drugog turnira

Konačan poredak

Najbolji strijelci 
Strijelci 20 i više golova u sezoni 2021.

Povezani članci 
 1. B vaterpolska liga 
 1. HVL 2020./21.

Vanjske poveznice 
 hvs.hr - Hrvatski vaterpolski savez

Izvori 
 
 hvs.hr, Seniori 2020/21 / Prvenstvo Hrvatske 1B liga, pristupljeno 6. studenog 2022. 
 hvs.hr, Seniori 2020/21 / Prvenstvo Hrvatske 1B liga / Poredak, pristupljeno 6. studenog 2022. 
  

2021